

Prénom 
Valentino est un prénom espagnol et italien.

Patronyme 

 Amélie Valentino (1845-1921), peintre française ;
 Henri Valentino (1787-1865), violoniste français ;
 Jim Valentino (1952-), auteur de comics américain ;
 Manon Valentino (1990-), coureuse cycliste française, spécialiste du bicycle motocross (BMX) ;
 Paul Valentino (1902-1988), maire de Pointe-à-Pitre, député et conseiller général de la Guadeloupe ;
 Robert Valentino, compositeur français, pianiste et chef d'orchestre ;
 Rudolph Valentino (1895-1926), acteur italien ;
 Sandy Valentino (1973-), chanteuse française ;

aussi
 Valentino, cardinal-prêtre de S. Eusebio, créé cardinal par Gélase I en 492 ;
 Valentino, cardinal-évêque de Porto, créé cardinal par Marin  en 882.

Surnom 

 Bobby Valentino (1982-) chanteur américain

Cinéma 

 Rudolph Valentino, le grand séducteur (Valentino), film américain de Lewis Allen (1951) ;
 Valentino, film de Ken Russell (1977) ;
 Valentino, film néerlandais de Remy van Heugten (2013).

Télévision 

 Valentino, série télévisée italien de Maurizio Ponzi (1983) ;
 Valentino, la chanson représentant l'Espagne au Concours Eurovision de la chanson 1986.

Autres 
 Valentino Fashion Group, une entreprise italienne qui gère la marque Valentino du créateur Valentino Garavani
 Bal Valentino, une célèbre salle de bal parisien aujourd'hui disparue
 Château du Valentino, à Turin (Italie)
 Parc du Valentino, à Turin (Italie)

Voir aussi